Hagiografies:
 Sant Joan Baptista (Judea, ~4aC - ~30), predicador que va liderar un moviment baptismal a Judea 
 Sant Joan Baptista de la Concepció (Almodóvar del Campo, 1561 - Còrdova, 1618), frare trinitari castellà, reformador de l'orde trinitari i fundador dels Trinitaris descalços
 Sant Joan Baptista de la Salle (1651, Reims - 1719, Saint-Yon, Rouen), sacerdot i pedagog francès, fundador dels Germans de les Escoles Cristianes, institut catòlic dedicat a l'educació 
 Objectes:
 Sant Joan Baptista (Leonardo da Vinci), quadre del pintor Leonardo da Vinci, datat cap a 1508-1513
 Sant Joan Baptista de bronze, escultura de Donatello feta entre 1455 i 1457 
 Sant Joan Baptista de fusta, escultura realitzada per Donatello l'any 1438 per a la basílica de Santa Maria dei Frari
 Organitzacions:
 Eremites de Sant Joan Baptista, religioses de vots solemnes membres de l'orde monàstic fundat en 1730 per Giovanna Battista
 Germanes de Sant Joan Baptista, congregació religiosa femenina de dret pontifici 
 Missioners de Sant Joan Baptista, societat de vida apostòlica de sacerdots missioners suprimida en 1810
 Toponímia:
 Estació de Sant Joan Baptista, estació de la línia T5 de la xarxa del Trambesòs 
 Hospital de Sant Joan Baptista (Sitges)
 Sant Joan Baptista (Sant Adrià de Besòs), barri de Sant Adrià de Besòs
 Esglésies:
 Catedral de Sant Joan Baptista, seu episcopal a Perpinyà
 Església de Sant Joan Baptista d'Alcalà de Xivert, temple catòlic d'estil barroc
 Església parroquial de Sant Joan Baptista (Algímia d'Almonesir), a la comarca de l'Alt Palància 
 Església de Sant Joan Baptista de Beneixama, edifici religiós de Beneixama 
 Església de Sant Joan Baptista de Cabanes, temple catòlic d'estil barroc 
 Sant Joan Baptista de Castellnou de Seana, monument al municipi de Castellnou de Seana (Pla d'Urgell) 
 Sant Joan Baptista de Castissent, església parroquial romànica al poble de Castissent 
 Sant Joan Baptista de Guiró, església poble de Guiró (la Torre de Cabdella, Pallars Jussà)
 Sant Joan Baptista de Dorres, església parroquial al municipi cerdà de Dorres
 Església de Sant Joan Baptista (Favara de Matarranya), església fortificada gòtica
 Sant Joan Baptista de Monistrol de Calders, església del poble de Monistrol de Calders, a la comarca del Moianès 
 Església de Sant Joan Baptista de Montgat, església parroquial al municipi de Montgat (Maresme) 
 Església de Sant Joan Baptista (Múrcia), parròquia del centre històric de la ciutat de Múrcia
 Església de Sant Joan Baptista (Arico), conjunt arquitectònic d'Arico (Tenerife)
 Sant Joan de Palau de Noguera, església parroquial barroca d'origen romànic del poble de Palau de Noguera, al municipi de Tremp
 Sant Joan Baptista de Nulles, església parroquial de Nulles (Alt Camp) 
 Sant Joan Baptista d'Orcau, església romànica del poble d'Orcau 
 Església de Sant Joan Baptista del Palau d'Anglesola (el Pla d'Urgell)
 Parròquia de Sant Joan Baptista de Palau de Noguera
 Sant Joan Baptista de Perolet, esglesiola de la Casa Ventureta, de Perolet 
 Sant Joan Baptista del Poal, església
 Església de Sant Joan Baptista de Rasquera
 Sant Joan Baptista de Rodonyà, església parroquial de Rodonyà (Alt Camp) 
 Sant Joan Baptista de Sant Joan Despí, església de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) 
 Sant Joan Baptista de Vallclara, església al municipi de Vallclara (Conca de Barberà)
 Església de Sant Joan Baptista de Valls
 Sant Joan Baptista de Vilademuls, església romànica al municipi de Cornellà de Terri, a la comarca del Pla de l'Estany 
 Sant Joan Baptista de Vilanova d'Escornalbou, església de Vilanova d'Escornalbou (Baix Camp) 
 Sant Joan Baptista de la Vilella Baixa, església barroca al municipi de la Vilella Baixa (Priorat)
 Església de Sant Joan Baptista (Benissanet)
 Església de Sant Joan Baptista, església al nucli urbà de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre)
 Sant Joan Baptista (els Torms)
 Església de Sant Joan Baptista (Can Canals de Masbover)
 Miscel·lània: Festa Major de Sant Joan Baptista de Valls